aambeeldspikkeldikkopje
 alpenspikkeldikkopje
 bergspikkeldikkopje
 Bretons spikkeldikkopje
 donker spikkeldikkopje
 Frans spikkeldikkopje
 geelbandspikkeldikkopje
 groot spikkeldikkopje
 noords spikkeldikkopje
 rood spikkeldikkopje
 Turks spikkeldikkopje
 voorjaarsspikkeldikkopje
 westelijk spikkeldikkopje
 witgezoomd spikkeldikkopje